Sinagoga din Chișinău se poate referi la următoarele lăcașe de cult evreiești:

Sinagoga corală – activă între anii 1913 și 1940. În prezent este incinta Teatrului Național Dramatic Rus „Anton Cehov”.
Sinagoga „Agudath Israel” – sinagogă, monument de arhitectură de însemnătate locală.
Sinagoga geamgiilor – sinagogă, monument de arhitectură de însemnătate locală.
Sinagoga Rabbi Țirilson – monument de arhitectură de însemnătate locală, aflat într-o stare de deteriorare.